Radziejów heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Radziejów, Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Radziejów (Landgemeinde), eigenständige Landgemeinde in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Radziejów, siehe Juliusburg (Reinschdorf), Ort der Gemeinde Reinschdorf in der Woiwodschaft Oppeln